Bekker ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Bekker (* 1935), simbabwischer Boxer
 Alfred Bekker (* 1964), deutscher Schriftsteller
 Andries Bekker (* 1983), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Arngolt Bekker (1935–2013), russisch-deutscher Unternehmer
 Balthasar Bekker (1634–1698), deutsch-niederländischer, protestantischer Theologe, Philosoph, Prediger
 Cajus Bekker (1924–1975; eigentlich Hans Dieter Berenbrok), deutscher Journalist und Marine-Schriftsteller
 Daan Bekker (1932–2009), südafrikanischer Boxer
 David Bekker (1940–2022), ukrainischer Maler und Grafiker
 Ernst Immanuel Bekker (1827–1916), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Gerrit Bekker (* 1943), deutscher Maler und Schriftsteller
 Hanna Bekker vom Rath (1893–1983), deutsche Malerin und Kunsthändlerin
 Hendrik M. Bekker (* 1991), deutscher Schriftsteller
 Immanuel Bekker (1785–1871), deutscher Altphilologe
 Jaap Bekker (1925–1999), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Kees Bekker (1883–1964), niederländischer Fußballspieler
 Ksenija Anatoljewna Bekker (* 1997), russische Tennisspielerin
 Kyle Bekker (* 1990), kanadischer Fußballspieler
 Marion Bekker (* 1958), deutsche Malerin und Grafikerin
 Martynas Švėgžda von Bekker (* 1967), litauischer Geiger und Musikpädagoge
 Mie Bekker Lacota (* 1988), dänische Radrennfahrerin
 Okko Bekker (* 1947), niederländischer Schauspieler, Musiker und Filmkomponist
 Paul Bekker (1882–1937), deutscher Musikkritiker
 Suzan Bekker (* 1953), niederländische Hockeyspielerin
 Wilhelmus de Bekker (* 1939), niederländischer Bischof von Paramaribo

Siehe auch:
 Bäcker (Begriffsklärung)
 Baeker
 Becker (Familienname)
 Backer
 Bekker-Nunatakker
 Bekker-Zählung
 Bekkers